Bernac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Bernac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes